Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2013 wurde im Skispringen der Frauen ein Wettkampf auf der Normalschanze ausgetragen. Der geplante Qualifikationsdurchgang wurde abgesagt.

Einzelspringen Normalschanze HS106

Wettkampf 
Der Wettkampf wurde am 22. Februar 2013 ausgetragen. Die besten 30 Springerinnen des ersten Durchgangs traten zum Finaldurchgang an.

Quellen 
 Ergebnisse auf der Homepage der FIS, abgerufen 20. März 2021

Skispringen Frauen
Frauen 2013
Skispringen (Italien)